On the Atchison, Topeka and the Santa Fe es una canción del año 1947 con música del compositor estadounidense Harry Warren y letra de Johnny Mercer para la película del año siguiente The Harvey Girls, ganadora del premio Óscar a la mejor canción original de dicho año. En la película está interpretada por Judy Garland, con acompañamientos de Ben Carter, Marjorie Main, Virginia O'Brien y Ray Bolger.

Contexto

La canción hace referencia a la compañía ferroviaria Ferrovía Atchison, Topeka y Santa Fe, una de las más amplias de Estados Unidos.

Letra

Referencias

Enlaces externos 
 Escena de la película YouTube.

Canciones de 1946
Canciones ganadoras del premio Óscar a la mejor canción original